Matra Automobile, een Franse autoconstructeur, thans onderdeel van Segula
Matra Sports, een Franse racewagenconstructeur, voorloper van Matra Automobile
Matra (Corsica), een gemeente in Corsica
Aérospatiale-Matra, een Frans bedrijf, thans onderdeel van EADS
Matra (motorfiets), een Hongaars motorfietsmerk 
matra (muziek), een hindoestaanse muziekterm 
Mátragebergte in Hongarije